Kuldīga (també conegut antigament sota el seu nom alemany Goldingen) és un poble de Letònia i centre administratiu del municipi de Kuldīga. Està situada a la històrica regió de Curlàndia, el riu Alekšupīte corre literalment a través de les muralles del barri vell. La ciutat vella va ser construïda com un suburbi del Castell de Kuldīga, i és l'únic conjunt d'aquest tipus que queda dels segles  i XVIII als estats bàltics.

Kuldīga va ser esmentada per primera vegada el 1242 quan els cavallers de l'Orde Livonià van rebre el permís del gran mestre per construir un castell a la vora del riu Venta. Es va unir a la Lliga Hanseàtica el 1368. Al , Kuldīga -juntament amb Jelgava- va ser una de les capitals del Ducat de Curlàndia i Semigàlia. En aquesta ciutat va tenir lloc el naixement del lingüista especialista de jiddisch Max Weinreich.

El 2007, Kuldīga formà part de les ciutats guanyadores del projecte EDEN de la Comissió Europea per mor de promoure el desenvolupament del turisme sostenible al si de la Unió europea.

Ciutats germanades 
  Drøbak, Noruega
  Geesthacht, Alemanya
  Mtskheta, Geòrgia

Vegeu també 
 Localitats de Letònia

Ciutats de Letònia